Кимоцуки:
  — уезд в Японии, в префектуре Кагосима.
 Кимоцуки — город в Японии, в одноимённом уезде.
 Кимоцуки, Канэта (1935—2016) — сэйю (японский актёр озвучивания).
 Кимоцуки — река в Японии, в префектуре Кагосима.